Lions (album), een album van de Amerikaanse band The Black Crowes
Lions (band), Amerikaanse band uit Austin, Texas
Lions (plaats), dorp in Friesland
Lions Club, internationale serviceorganisatie
The Lions, de bijnaam voor het Singaporees voetbalelftal
British and Irish Lions, een invitatieteam van rugbyspelers
Detroit Lions, een American footballteam uit Detroit, Michigan, VS
Leiden Lions, een ijshockeyclub uit Leiden, Nederland
Limburg Lions, handbalclub uit Sittard-Geleen

Zie ook 
 Lion (doorverwijspagina)